Gerry Weber Open 2015 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 15 по 21 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Андре Бегеманн и  Юлиан Ноул

Общая информация 
С 2015 года турнир был повышен в классе и стал относиться к категории ATP 500, а до этого он был категории ATP 250.

В одиночном турнире приняло участие три теннисиста из Топ-10. Первым номером посева в одиночном турнире стал победитель двух последних розыгрышей Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент), а вторым Кэй Нисикори (№ 5 в мире). Японец не сомг добраться до титульного матча, проиграв в полуфинале Андреасу Сеппи. В финале Федерер смог обыграть итальянца и восьмой раз стал чемпионом местного турнира (до этого в 2003-06, 2008, 2013-14 годах).

Прошлогодние чемпионы парных соревнований Андре Бегеманн и Юлиан Ноул не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Бегеманн в паре с Флорианом Майером и Ноул с Вашеком Поспишилом проиграли свои матчи уже на старте. Победителями турнира стали Равен Класен и Раджив Рам, которые в полуфинале обыграли первых номеров посева Жан-Жюльена Ройера и Хорию Текэу, а в финале вторых сеянных Рохана Бопанну и Флорина Мерджу.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Андреаса Сеппи со счётом 7-6(1), 6-4.
 Федерер выигрывает 4-й титул в сезоне и 86-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер выигрывает 8-й титул на Gerry Weber Open.
 Сеппи уступает 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Равен Класен и  Раджив Рам обыграли  Рохана Бопанну и  Флорина Мерджу со счётом 7-6(5), 6-2.
 Класен выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open

 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Германия
Теннис
Июнь 2015 года
2015